Epipolaeum är ett släkte av svampar. Epipolaeum ingår i familjen Pseudoperisporiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epipolaeum